Anzio steht für:
 Anzio, Stadt in der Metropolitanstadt Rom in der italienischen Region Latium
 Originaltitel von Schlacht um Anzio, Kriegsfilm (1968)
 USS Anzio, Name zweier Schiffe der US Navy
 Anzio Wheels, ein Felgenhersteller, siehe Uniwheels